Луга́нська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Луганськ.

 Луганська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Луганська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Луганська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Луганська вулиця — вулиця в Солом'янському районі міста Києва, місцевість Олександрівська слобідка.
 Луганська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Луганська вулиця — вулиця у Сихівському районі міста Львова, місцевість Персенківка.
 Луганська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Луганська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці